Rosa 'Elina' — сорт роз из класса чайно-гибридных, созданный в 1984 году .

Биологическое описание 
Сильный куст высотой 105—120 см, шириной 75—80 см (по другим данным до 1,8 м высотой и 1,1 м шириной), с длинными стеблями.

Цветки кремово-жёлтого цвета (от почти белого до цвета лимонного шербета, окраска меняется в зависимости от климата и погоды), махровые (до 35 лепестков), крупные (средний диаметр 15 см). Цветение повторное.

Аромат лёгкий.

Листья крупные, тёмные, глянцевые.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны) 7b и более тёплые (по другим данным 6 или 5 зона). Стойко переносит даже затяжные дожди. Может выращиваться в открытом грунте и в контейнерах, подходит для бордюров, клумб, живых изгородей; хорош для срезки.

Болезни и вредители 

Устойчивость к болезням очень высокая; сорт несколько подвержен ложной мучнистой росе и поражению трипсами.

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Награды 
Некоторые награды сорта:
 1983 — Почётная грамота 
 1987 — Сертификат роз «ADR»
 1994 — Медаль Джеймса Мейсона от 
 2006 — «Самая любимая роза в Мире» (The World’s Favourite Rose), введена в Зал славы Всемирной федерацией сообществ розоводов (WFRS)

Примечания

Литература 
 
 

Elina